Edge – album fińskiej grupy metalowej Reflexion
 Edge – komputerowa gra logiczna
 Microsoft Edge – następca przeglądarki internetowej Internet Explorer
 Edge – samochód osobowy marki Ford
 Edge – pseudonim Adama Copelanda, kanadyjskiego zapaśnika
 Edge – pseudonim Davida Evansa, gitarzysty zespołu U2
 Edge – brytyjski miesięcznik o grach komputerowych
 EDGE – technologia używana w sieciach GSM do przesyłania danych

Zobacz też 

 The Edge